Ezerets (Blagoëvgrad) - dorp in de Bulgaarse oblast Blagoëvgrad
 Ezerets (Dobritsj) - dorp in de Bulgaarse oblast Dobritsj